Тиму́р Зайнди́евич Аласха́нов (22 февраля 1979 года) — российский чеченский фигурист, обладатель Кубка России, чемпион Казахстана, мастер спорта России.

Биография 
Родился 22 февраля 1979 года. Ему было три с половиной года, когда он начал заниматься фигурным катанием. Первые шаги сделал в СДЮШОР ЦСКА имени Сергея Жука. Поначалу выступал в одиночном разряде, затем стал заниматься танцами на льду. Его первым тренером была Нина Жук. В паре с ним поочерёдно выступали Светлана Жакелия, Марина Васильева, Ксения Чалова, Екатерина Гвоздкова. Окончил Российскую государственную академию физической культуры.

Спортивные результаты

Со Светланой Жакелия 
 Autumn Trophy 1996 — 7 место.

С Ксенией Чаловой 
 Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2000 года — 6 место;

С Екатериной Гвоздковой 
 Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2001 года — 5 место;
 Зимняя Универсиада 2001 года — 6 место;
 Nebelhorn Trophy, 2001 год — 7 место;
 Гран-При Кубок России, 2001 год — 11 место;
 Обладатель Кубка России 2002 года;
 Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2002 года — 5 место;
 Гран-При NHK Trophy, 2002 год — 7 место;
 Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2003 года — 4 место;
 Чемпионат Казахстана по фигурному катанию 2004 года — 1 место.

Семья 
Отец — Зайнди Аласханов, борец вольного стиля, первый чеченец, ставший призёром чемпионатов СССР.

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фигуристы России
Фигуристы Казахстана
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Мастера спорта России
Чемпионы Казахстана